José Mário de Almeida Barros – allenatore di calcio ed ex calciatore brasiliano
José Mário Donizeti Baroni – ex calciatore brasiliano
José Mário Crispim – ex calciatore brasiliano
José Amaro Justino – ex calciatore brasiliano
Zé Mário – ex calciatore brasiliano
Zé Mário – ex calciatore brasiliano
Zé Mário – ex calciatore brasiliano